Marie von Oranien-Nassau (oder auch Maria von Oranien-Nassau) ist der Name folgender Personen:

 Marie von Oranien-Nassau (1642–1688), niederländische Prinzessin aus dem Haus Oranien und durch Heirat Pfalzgräfin von Simmern
 Marie von Oranien-Nassau (1841–1910), Prinzessin der Niederlande und Prinzessin von Oranien-Nassau und durch Heirat Fürstin zu Wied
 Marie von Preußen (1855–1888), durch Heirat Prinzessin der Niederlande
 Maria von Oranien-Nassau (1556–1615), durch Heirat Gräfin von Hohenlohe-Neuenstein